Kedung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kedung, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kedung, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar